Croxton – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Croxton – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Croxton – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Croxton – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)